

Biografia 
Cresciuta in un piccolo paesino di Cookeville, la più piccola di sette fratelli di una famiglia povera, ha fatto parte del team delle cheerleader alla scuola superiore. Inizialmente ha lavorato come operaia per poi ricoprire una carica dirigenziale. Tuttavia, non era felice di ricoprire quel ruolo e ha lavorato come cameriera ballando nei locali per uomini. Verso i trent'anni, ha lavorato come modella per guadagnare del denaro.

Carriera 
Fu esortata una prima volta da Nina Hartley ad entrare nell'industria pornografica. La Hartley era convinta infatti che avesse i numeri per avere successo, ma la D'Angelo declinò l'offerta perché il marito ricopriva un ruolo importante nella società; decise invece di entrarvi nel 2013 a cinquantanove anni e di creare un sito personale, City Girlz. Ad oggi ha girato oltre 300 film nella categoria MILF, lavorando per case di produzioni quali Brazzers e Reality Kings. Ha un tatuaggio tra la schiena e i glutei.

Riconoscimenti

Nomination
AVN Awards 2017 – Candidatura per AVN Award for Most Outrageous Sex Scene per Nursing Home Orgy con Leilani Lei, Mandi McGraw,, Brad Knight, Phil Varone e Tony D.
 2018 – Candidatura per Niche Performer of the Year
 2019 – Candidatura per Niche Performer of the Year
 2020 – Candidatura per Hottest MILF (Fan Award)
 2020 – Candidatura per Niche Performer of the Year
 2022 – Candidatura per Niche Performer of the Year
XBIZ Awards
 2020 – Candidatura per Best Sex Scene – Comedy per Plow-Her Walking con Jordi El Nino Polla

Filmografia parziale

Attrice 
 MILFTugs.com 3 (2013)
 Score Threesomes 2 (2013)
 1-800-Squirt (2014)
 Big Racks Hot MILFs 2 (2014)
 Black On White BBC 3Way (2014)
 Caught Cheating (2014)
 Cougar Woods (2014)
 Creampie for Granny 5 (2014)
 Dear Husband You're Now A Cuck (2014)
 Double Fuck The Cuck (2014)
 GILF (2014)
 Got To Fuck This BBC (2014)
 Happy Anniversary Cuck (2014)
 Happy Birthday (2014)
 Happy Birthday To Me, Thanks Cucky (2014)
 Hey Bitch Shut Up And Take It Motherfucker (2014)
 Home Invasion (II) (2014)
 Lawyer (2014)
 Lying Cuck (2014)
 Milf Massage (2014)
 33 Inches of Black Cock (2015)
 60 Plus MILFs 6 (2015)
 Bath Time (2015)
 Granny For Big Black (2015)
 12 Inches a Slave (2016)
 Bra Busting Lesbians 4 (2016)
 Christmas Bonus (2016)
 Anal Fucking My Mother-in-Law (2017)
 Camel Toe Comparison (2017)
 Army Does It Best (2018)
 Girlfriend Visits (2018)
 Age and Beauty 2 (2019)
 Bad To The Granny Bone (2019)
 Bingo Bang (2019)
 Can You Help My Mom (2019)
 Plow-Her Walking (2019)
 Average Joe (2020)
 Episode 7: The Dark Middle Chapter (2020)
 Lil Humpers 3 (2020)
 Lil Humpette (2020)
 Burying The Dick 10 Inch Deep (2021)
 Double Dip On The Magic Stick (2021)
 Homecare Cucking Threesome Caper (2021)
 Horny Landlady Gets Her Threesome (2021)
 MILF Bed and Breakfast (2021)
 Return Of Captain Stabbin 2 (2021)
 Sneaky Grandma (2021)
 My Fairy God Gilf (2022)

Regista 

 Cougar Woods (2014)
 1-800-Squirt (2014)
 Black On White BBC 3Way (2014)
 Happy Birthday (2014)
 Black Widow Funeral (2015)
 Merry Christmas Mommy (2015)
 33 Inches of Black Cock (2015)
 Detective Squirt (2015)
 Boy Nextdoor (2016)
 Caught with My Stepdaughter (2016)
 Double Fucked Cuck (2016)
 Anal Fucking My Mother-in-Law (2017)
 Boss's Wife for Christmas (2017)
 Girlfriends 3 (2017)
 Indian Casino Cougar (2017)
 Beach Voyeur (2018)
 Black Market School Girls (2018)
 Cheating Wife Cougar MILF Creampie (2018)
 City Inspector (2018)
 Make the MILF DP Fuck Us (2018)
 Gardener: Trim This Bush (2019)
 Average Joe (2020)
 Geek Squad Gets Laid (2020)
 Hot Wife 5: Make Your Cuck Deposit Here and Tell the Husband to Clean It Up (2020)
 Night Stalker with a BBC (2020)
 Welcome Home Cucky (2020)
 Your Boss and JOI (2020)
 Escort and the HUGE BBC (2021)

Note

Collegamenti esterni